Chmelnitski bezeichnet:

 Michail Chmelnizki
 Chmelnyzkyj